Річард Клюн (,  25 квітня 1987, Торонто) — канадський хокеїст, крайній нападник клубу АХЛ «Торонто Марліс».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2003 року.

2005 року був обраний на драфті НХЛ під 71-м загальним номером командою «Даллас Старс».

Захищав кольори професійних команд «Лос-Анджелес Кінгс», «Нашвілл Предаторс» та «Торонто Мейпл-Ліфс». Наразі ж грає за клуб АХЛ «Торонто Марліс».

Наразі провів 143 матчі в НХЛ, включаючи 4 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Сарнія Стінг»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Даллас Старс»
Уродженці Торонто